Termin Holo ACP sintaza ima više značenja.

 Holo-ACP sintaza, enzim
 Malonat dekarboksilaza holo-(acil-nosilac protein) sintaza, enzim